Посол Новой Зеландии в России является главным дипломатическим представителем Новой Зеландии в Российской Федерации и руководит дипломатической миссией Новой Зеландии в России.

Посольство Новой Зеландии находится в Москве, столице России. Новая Зеландия имеет постоянного посла в России с момента обретения Россией независимости в 1992 году. Посол в России по совместительству аккредитован в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Список глав миссий

в СССР 
Посольство находилось в Москве, столице Советского Союза. Новая Зеландия впервые отправила постоянного посла в Советский Союз в 1974 году и постоянного главы миссии в 1944 году.
 13 апреля 1944 г. установлены дипломатические отношения на уровне миссии.
 13 июня 1950 г. — Представительство Новой Зеландии в Москве закрыто. Защита интересов Новой Зеландии перешла к посольству Великобритании в СССР .
 19 апреля 1973 г. — возобновлена деятельность миссии Новой Зеландии в Москве, миссия преобразована в посольство.
 Когда Советский Союз распался, в конце 1991 года, дипломатическая миссия и персонал в Советском Союзе были преобразованы в одну в Российской Федерации.

 Список глав миссий

 Министры в Советский Союз
 Чарльз Босуэлл (1944—1950)

 Послы в Советском Союзе
 Брайан Лендрам (1974—1977)
 Джим Вейр (1977—1980)

 Временные поверенные в делах в Советском Союзе
 Джеральд МакГи (1980—1981)
 Фрэнк Уилсон (1981—1984)

 Послы в Советском Союзе
 Элисон Стоукс (1984—1988)
 Джон Г. Макартур (1988—1990)
 Джеральд МакГи (1990—1991)

Послы в России 
 Джон Эндрю (1991—1992) (обвинен в импичменте из-за отсутствия доказательств гражданства)
 Джеральд МакГи (1992—1993)
 Ричард Вудс (1993—1996)
 Джон Ларкиндейл (1996—1999)
 Джефф Уорд (1999—2003)
 Стюарт Прайор (2003—2006)
 Кристофер Элдер (2006—2009)
 Ян Хилл (2009—2012)
 Хэмиш Купер (2013—2016)
 Ян Хилл (2016—2020)
 Сиалей ван Тур (2020-)

См. также 
 Список послов Новой Зеландии в СССР, список главных дипломатических представителей в Москве до 1992 года.

Литература 
 Главы зарубежных миссий Новой Зеландии: Россия . Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии. Проверено 29 марта 2008 г.
 Посол Зеландии вручает верительные грамоты Президенту России Посольству Новой Зеландии в Москве. Проверено 22 октября 2009 г.
 Главы зарубежных миссий Новой Зеландии: Советский Союз . Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии. Проверено 29 марта 2008 г.

Списки послов в России
Послы Новой Зеландии